La Serie C1 1991-1992 è stata la quattordicesima edizione del terzo livello del campionato italiano di calcio, disputato tra il 15 settembre 1991 e il 31 maggio 1992 e concluso con la promozione della , della , del  e della .

Stagione

Da quest'anno, le retrocessioni in Serie C2 si riducono da quattro a tre.

Il girone A vede vincitore gli emiliani della  che ritornano in Serie B esattamente dopo 10 anni. Per gli estensi si tratta del doppio salto di categoria in un anno (dalla C2 alla B, merito anche della presenza di Giovan Battista Fabbri in panchina). Ad agganciare il secondo e ultimo posto disponibile per i cadetti furono i brianzoli del  che tornarono in B dopo 2 anni; i biancorossi riuscirono a scalzare i rivali del  il 17 maggio con la vittoria sull', mentre i lariani non andarono oltre un pareggio contro i già neopromossi spallini. La matematica promozione per gli uomini di Trainini arrivò all'ultima giornata contro il  al Brianteo (1-1).

Le retrocessioni in C2 furono ad appannaggio di  e  che non evitarono la categoria inferiore, mentre  e , finite al terz'ultimo posto a pari merito, disputarono uno spareggio che vide trionfare i biancocelesti il 7 giugno per 1-0 contro i nerostellati, sul neutro di Piacenza.

Il girone B viene vinto gli umbri della  che, con 44 punti, che ritornano in B dopo 12 anni. Al secondo posto (l'ultimo disponibile per la B) arriva la storica promozione per i pugliesi della  che all'ultima giornata, con la vittoria in casa contro il  per 1-0, beffano il  quasi certo della promozione, fermato in trasferta sul pari a Barletta. Per la squadra (allora incorporata nella Provincia di Bari) fu la prima volta tra i cadetti.

Cadono in C2 ,  e , ma a causa di un illecito sportivo del , i gialloblù siciliani, dal 5º posto finale, retrocessero a tavolino all'ultimo posto, e gli aretusei furono ripescati in C1. Non ci fu nessun spareggio retrocessione, anche se Barletta, Chieti e  rischiarono di disputare gli spareggi.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1992-1993.
      Retrocesso in Serie C2 1992-1993.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, per posti non validi per la retrocessione e promozione, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti per posti validi per la retrocessione o la promozione verranno disputate partite di spareggio.

Note:
Pro Sesto e Casale hanno terminato il campionato a pari punti. Per decidere la squadra da retrocedere si è svolto lo spareggio salvezza.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio salvezza

Statistiche

Squadre

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: SPAL (16)
 Minor numero di sconfitte: Monza (2)
 Migliore attacco: SPAL (49 reti fatte)
 Miglior difesa: Monza (15 reti subite)
 Miglior differenza reti: SPAL (+28)
 Maggior numero di pareggi: Palazzolo (22)
 Minor numero di pareggi: Carpi, Massese, Baracca Lugo (12)
 Minor numero di vittorie: Casale (5)
 Maggior numero di sconfitte: Baracca Lugo (16)
 Peggiore attacco: Casale (22 reti fatte)
 Peggior difesa: Baracca Lugo (41 reti subite)
 Peggior differenza reti: Pavia (-16)
Partite
 Partita con più reti: Arezzo-Palazzolo 5-1; Casale-Empoli 3-3; SPAL-Chievo 5-1; SPAL-Pro Sesto (6)
 Partita con maggiore scarto di reti: Vicenza - Siena 5-0 (5)
 Maggior numero di reti segnate in una giornata: 26 (21ª)
 Minor numero di reti segnate in una giornata: 10 (10ª)

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1992-1993.
      Retrocesso in Serie C2 1992-1993.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, per posti non validi per la retrocessione e promozione, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti per posti validi per la retrocessione o la promozione verranno disputate partite di spareggio.

Note:
Licata Declassata all'ultimo posto per illecito sportivo.

Risultati

Tabellone

Calendario

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 1991
Calcio nel 1992
1991